

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 100 м, женщины

Мехико, Национальный стадион, 14—15.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

42 участницы разбиты на 6 забегов по 7 человек, пятеро лучших в каждом забеге выходят в четвертьфинал.

Четвертьфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

Примечания